«...И раздьрася вся земля Русьская» (совр.адапт. И раздрася вся земля Русская) — выражение новгородского летописца под 6642 мартовским годом (1134, фактически январь—февраль 1135), после описания неудачной попытки Мстиславичей захватить Северо-Восточную Русь и отъезда Изяслава Мстиславича на юг для борьбы в союзе с Ольговичами против родных дядей. Несколько лет перед этим внутреннее противостояние Мономаховичей выражалось лишь в виде недовольства распределением столов и новых требований к старшему из них, киевскому князю Ярополку, без прямого конфликта с ним.

Выражение часто используется в литературе в качестве краткой и эмоциональной иллюстрации традиционно оцениваемого негативно процесса распада Киевской Руси, который, однако, был продолжительным (XI—XIV вв) и сопровождался параллельными процессами политической и территориальной консолидации. В ходе междоусобицы, шедшей почти непрерывно всё 7-летнее княжение Ярополка, киевский князь утратил прямой контроль лишь над Полоцком (1132) и Новгородом (1136). Основная часть княжеств обособилась позже, в конце 50-х—начале 60-х гг XII века.

Исторический контекст 
В 1132 году умер старший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий, его наследником стал следующий Мономахович , однако он располагал непосредственно только ресурсами Киевского и Переяславского княжеств, причём второе он неизбежно должен был отдать одному из родственников. Если Владимир Мономах добивался признания своего старшинства от других линий Рюриковичей и при этом имел над ними перевес в силах, контролируя значительные территории Руси через своих сыновей, то Ярополку остался в наследство только статус старшего, и с братьями ему пришлось выстраивать договорные отношения так же, как и с другими линиями, но уже не имея существенного перевеса в силах.

Первое, что сделал Ярополк в качестве киевского князя — это попытался реализовывать договорённость с Мстиславом по размещению его старшего сына Всеволода в Переяславле, а затем, возможно, и в Киеве, в обход всех младших Мономаховичей.

План вызвал активное противодействие младших Мономаховичей, лидером которых стал Юрий Долгорукий. Но неудача посадить Всеволода Мстиславича в Переяславле не остановила Ярополка, и он попытался посадить в Переяславле Изяслава Мстиславича, а после недовольства Мономаховичей и этим решением — в Турове. Но посаженный в Переяславле Вячеслав вернулся в Туров и выгнал Изяслава. Это решение обычно объясняется тем, что его тяготила жизнь на половецком пограничье, однако Туров был изначально уделом старшего из переживших Ярослава Мудрого сыновей, Изяслава, а Переяславль — только третьего, Всеволода. После этого Изяслав ушёл в Новгород и с помощью старшего брата попытался отнять Суздаль у Юрия Долгорукого, но неудачно. После чего отправился на юг и вступил в союз с Ольговичами, старший из которых Всеволод был женат на сестре Изяслава. Ольговичи преследовали цель возвращения Курска, уступленного в 1127 году Всеволодом Мстиславу Великому в 1127 году за невмешательство в борьбу за власть в Чернигове, а Изяслав стремился получить значительный удел. В ходе дальнейшей борьбы обе цели были достигнуты: Изяслав сел на Волыни (1135).

Сражение у Жданой горы (26 января 1135) 

Уже той же зимой, когда Вячеслав вернулся в Туров и изгнал Изяслава, тот приехал в Новгород и вместе с братом провёл поход новгородцев в поволжские владения Юрия Долгорукого. Понесли большие потери и были вынуждены отказаться от плана захвата Суздаля. Тогда Изяслав для дальнейшей борьбы за удел поехал на юг, чтобы действовать вместе с Ольговичами против дядей. Именно этот факт летописей прокоментировал знаменитой фразой.

Осада Чернигова (1135) 
Ярополк дал Переяславль Юрию, получив под свой контроль большую часть суздальской земли. Это решение вызвало резкое недовольство Ольговичей, поддерживающих Мстиславичей.

Ярополк, Юрий и Андрей вторглись в окрестности Чернигова, пожгли сёла и осадили город. Известно о вылазке, предпринятой Всеволодом. После нескольких дней осады союзники покинули Черниговское княжество и распустили войска, не закрепив успех каким-либо мирным соглашением. Между тем на помощь к Всеволоду пришли половцы, изменив соотношение сил, и Всеволод перешёл в наступление. Вместе с Изяславом и Святополком Мстиславичами разорив часть переяславских земель, он 30 ноября сжёг Городец-Остёрский. Простояв 3 дня на противоположной Киеву стороне Днепра, Всеволод вернулся в Чернигов, откуда прислал требование, что наш отец держал при вашем отце, того же и мы хотим (речь шла о Курске). Также Ольговичи обвиняли Мономаховичей в любом последующем кровопролитии и напоминали, что вы первыми начали нас губить.

Зимой Ярополк и Юрий вынуждены были вновь собрать киевские и переяславские полки, и Ярополк пошёл на уступки, дав Изяславу Мстиславичу Волынское княжество и переведя Андрея Владимировича в Переяславль. Юрий вернулся в Суздаль.

Сражение на реке Супое (8 августа 1136) 
8 мая 1136 года Всеволод Мстиславич был взят новгородскими боярами под стражу, в том числе по обвинению в попытке ухода в Переяславль в 1132 году в нарушение ранее данной клятвы о пожизненном княжении в Новгороде, а 15 июля изгнан, началась эпоха новгородской независимости.

Всеволод Ольгович начал новое наступление, под Переяславль. Ярополк с братьями вывел войска в верховья Супоя. По известию летописи, Владимировичи переоценили свои силы и сразились с противником ещё до полного сосредоточения и оснащения своих войск. Удалось достичь частного успеха: старшая дружина опрокинула половцев и стала их преследовать. Между тем остальные войска не смогли противостоять Ольговичам и отступили, стяг был захвачен Ольговичами.

Вернувшиеся из преследования бояре стали собираться под поднятый противником стяг Ярополка и в большом количестве попали в плен, включая тысяцкого. Среди погибших был Василько, сын Леона и дочери Владимира Мономаха.

Киевский поход Всеволода Ольговича 
После победы Всеволод встал напротив Вышгорода в междуречье Днепра и Десны и стоял 7 дней. Ярополк собирал в Киеве новое войско и не уступал требованиям Всеволода. Тогда тот перешёл Днепр и стал разорять окрестности Треполя, Красна, Василева, Белгорода. Ярополк вывел против него войско, но не решился атаковать и 12 января 1137 года заключил мир, отдав Ольговичам Курск.

Черниговский поход Мономаховичей (зима 1139) 

Зимой 1138/39 гг Всеволод Ольгович с половцами атаковал Переяславскую землю, тогда Ярополк с объединённым войском всех Мономаховичей и союзников осадил Чернигов, добился капитуляции Всеволода, но без каких-либо уступок.

После смерти Ярополка Всеволод занял Киев, выгнав следующего Мономаховича Вячеслава, однако ему пришлось заключить мир с Андреем переяславским и Изяславом волынским. После смерти Андрея (1141) он отдал Переяславль Изяславу, сам овладев Волынью.

Примечания

Ссылки 
 Ипатьевская летопись

Крылатые выражения
Междоусобные войны на Руси